Heloise bezeichnet:
Heloisa, Ehefrau des Peter Abaelard
Julie oder Die neue Heloise, Briefroman von Rousseau (1761). Titelanspielung auf Abälard und Héloïse.